Hasanbegović est un patronyme bosniaque composé du prénom Hasan suivi du titre turc beg « chef [de clan] », et du suffixe patronymique slave -vić (« fils du chef [de clan] Hasan »).

Il est porté notamment par :
  (née en 1984), sculptrice bosnienne ;
 Zlatko Hasanbegović (né en 1973), historien et homme politique croate.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque